Merindad hace referencia a:

 Merindad, división administrativa española del siglo XII, que se mantuvo en los siglos posteriores y actualmente da nombre a algunas comarcas y municipios.

 Las Merindades de Navarra, división histórica de la Comunidad Foral, son cinco:
Merindad de Estella
Meridad de Olite
Merindad de Pamplona, o de las Montañas
Merindad de Sangüesa
Merindad de Tudela
Las Merindades, comarca burgalesa, que se extiende por los territorios originales del Condado de Castilla.
Merindad mayor de Castilla, división administrativa histórica de la Corona de Castilla
Municipios de la provincia de Burgos cuyos territorios estuvieron incluidos en la Merindad mayor de Castilla
Merindad de Cuesta-Urria  
Merindad de Montija
Merindad de Río Ubierna
Merindad de Socoscueva
Merindad de Valdeporres
Merindad de Valdivieso 
En territorios de otras provincias
Merindad de Durango, antigua organización política en la que se organizaban las anteiglesias (no las villas) de la comarca vizcaína del Duranguesado
Merindad de Liébana-Pernia, división administrativa histórica de la Corona de Castilla, se extendía en ambas vertientes de la Cordillera Cantábrica, en zona de las actuales provincias de Palencia y Cantabria
Merindad de Aguilar de Campoo, división administrativa histórica de la Corona de Castilla, tiene su capital en Aguilar de Campoo (Palencia) e incluir territorios que ahora forman parte de las provincias de Palencia, Burgos y Cantabria.
 Merindad de Zornoza, unidad administrativa histórica del Señorío de Vizcaya.